Otley (Iowa), Estats Units
 Otley (pel·lícula)
 Otley (Suffolk), Anglaterra
 Otley (West Yorkshire), Anglaterra
 Oteley, Shropshire, Anglaterra